El nombre Pend Oreille (del francés pend d'oreilles'', "cuelga de las orejas") puede referirse a:

La etnia amerindia pend oreille, pend d'oreille o «slka-tkml-schi», del Noroeste de Estados Unidos y suroeste de Canadá.
Lago Pend Oreille en el estado de Idaho, Estados Unidos.
Río Pend Oreille, río del noroeste de los Estados Unidos y suroeste de Canadá.
Condado de Pend Oreille en el estado de Washington, Estados Unidos.